Die Swiss Open Super Series 2008 war das vierte Turnier der BWF Super Series 2008, der nach den Individual- und Mannschaftsweltmeisterschaften höchsten Turnierkategorie im Badmintonsport. Das Turnier fand vom 11. bis am 16. März 2008 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt.

Medien 
Die Organisatoren der Swiss Open gaben im Vorfeld bekannt, dass die Spiele über Zattoo auf einem eigenen "Fernsehsender" angeschaut werden können.

Sieger und Platzierte

Setzlisten 

Mixed
  Zheng Bo / Gao Ling
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Flandy Limpele / Vita Marissa
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  He Hanbin / Yu Yang
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Nathan Robertson / Gail Emms

Resultate

Herreneinzel

Weitere Ergebnisse

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website

2008
BWF Super Series 2008